Николай Луганский:
 Луганский, Николай Алексеевич (1931—2020) — российский лесовод.
 Луганский, Николай Львович (род. 1972) — российский пианист, педагог.